Es un barrio de Mataró

Límites 
 Norte: C-32
 Sur: Los Molinos, Rocafonda y Palau de l'Escorxador
 Este: Cirera
 Oeste: Término municipal de San Andrés de Llavaneras

Transporte 
Por sus calles circulan autobuses de las líneas 1, 2, 3, 4, 6 de Mataró Bus

Escuela 
tiene una escuela en la ronda sant oleger 91 situada al sud del barrio. además la escuela dispone de un servicio de "A.M.P.A" (Asociación de Madres i Padres de Alumnos)

Mataró